
Termin -{Sh}- ima više značenja.

 .sh, Internet domen za Svetu Jelenu.
 -{-SH}-, je tiolna funkcionala grupa
 Born ljuska, komandna ljuska Juniksa